Powódź w Pakistanie (2009) –
 Powódź w Pakistanie (2010) –

Zobacz też